Рајна Терзијска (; Сандански 30. септембар 1981), позната и само као Рајна, бугарска је поп-фолк певачица. Вокално има специфичан мецосопран.

Биографија 

Рођена је 30. септембра 1981. у Санданском, Бугарска, оцу Ћирилу и мами Бојани. Има брата Огњена. Име Рајни је одабрала позната бугарска пророчица — баба Ванга, код које је био отац Ћирило. Рајна је била добар ученик, једно време је била и фотомодел, каснје је учила карате.

Дискографија 
 Гасне пламък (2002)
 Майко, една си на света (2003) - са Иван Дяков
 Агресия (2003)
 Добра новина (2004)
 Любов по скалата на Рихтер (2005)
 Райна (2007)
 Майко, една си на света (2007)
 Както друга никоя (2008)
 Македонско девойче (2011)
 Вътре в мен (2012)
 Хубава си, моя горо (2014)
 Тежко мина младостта (2018)
 Една на милион (2019)
 Българийо, една (2020)
 За моята майка (2022)

Видеографија

Фолклорни спотови​

Тв верзије

Спољашње везе 

Рођени 1981.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи